Cincinnati Open 2021 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourtbaner i Lindner Family Tennis Center i Mason, Ohio, USA i perioden 14. - 22. august 2021. Det var den 120. udgave af Cincinnati Open, og turneringen blev afviklet under navnet Western & Southern Open som følge af et sponsorat fra Western & Southern Financial Group. Turneringen var en del af ATP Tour 2021 i kategorien ATP Tour Masters 1000, og den indgik i WTA Tour 2021 i kategorien WTA 1000.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Cincinnati Open 2021 androg $ 6.960.014, der fordelte sig med $ 4.845.025 til mændenes rækker og $ 2.114.989 til kvinderne.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 44 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 5. juli 2021 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 7 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 1 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 28 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 42 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 5. juli 2021 (seks uger før turneringens start).
 5 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 1 lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser:

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 26 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 26 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 National Bank Open  
 ATP Tour - Cincinnati Open 2021 
 WTA - Cincinnati Open 2021

Noter 

2021
WTA Tour 2021
ATP Tour 2021